

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Spring – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Harris

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Spring (ang. Spring Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink

Inne 
 Spring – album Tony’ego Williamsa
 „Spring” – singel zespołu RMB
 „Spring” – piosenka z albumu Rosenrot grupy Rammstein

Zobacz też 
 Spring Framework – szablon aplikacji i biblioteka w języku Java
 Spring Engine – silnik RTS